Грааф:
 Грааф, Курт (1909—1972) — штурмбаннфюрер СС, командир айнзацкоманды 1c, входившей в состав айнзацгруппы A.
 Грааф, Лаурин ван дер (род. 1987) — швейцарская лыжница, призёр этапа Кубка мира.
 Грааф, Магдалена (род. 1975) — шведская модель, певица.
 Грааф, Ренье де (1641—1673) — нидерландский анатом и физиолог.
 Грааф, Роберт Ван де (1901—1967) — американский физик.
 Грааф, Ян ван де (род. 1944) — голландский спортсмен, гребец, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1964 года.

См. также 
 Граф
 Графф